Siegfried
Siegfried Wagner (1869-1930) — filho do compositor Richard Wagner
Siegfried do Luxemburgo — conde do Luxemburgo

Outros
Siegfried (banda) — banda austríaca de heavy metal
Siegfried (ópera) — ópera de Richard Wagner
Siegfried (Soul Calibur)

Desambiguações de antropônimos